Big Lagoon ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Lagoon (Florida)
 Big Lagoon (Humboldt County, Kalifornien)
 Big Lagoon (Marin County, Kalifornien)
 Big Lagoon (San Mateo County, Kalifornien)
 Big Lagoon (Kansas)
 Big Lagoon (Louisiana)